Чилкут (, Chilcoot) — ряд топонимов в США и Канаде.

 Чилкут — горный перевал на границе США и Канады.
 .
 Чилкут — река на Аляске (США).
 Чилкут — озеро на Аляске (США).